Wendy – nome proprio di persona inglese femminile
 Wendy – villaggio del Cambridgeshire, in Inghilterra
 Wendy – cantante sudcoreana
 Wendy – film del 2020 diretto da Benh Zeitlin
 USS Wendy (SP-448) – pattugliatore della United States Navy
 Wendy Darling – protagonista del romanzo di J. M. Barrie Peter e Wendy, e delle opere da esso derivate
 Wendy – singolo dei Dear Jack del 2014